Эра — гидроним:

 Эра (приток Арно) () — река в Италии. Образуется слиянием рек Живая Эра () и Мёртвая Эра ()

См. также 

 Эр (приток Эны) () — река во Франции